Kečua (kečuansko: Qhichwa, špansko: Quechua) je pojem, ki se nanaša na:

 jezik v Južni Ameriki: Kečuanščina;
 pripadnike južnoameriških etničnih skupin, ki govorijo kečuanščino: Kečuji.